Kuhlemann ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Kuhlemann (* 1896), deutscher Landwirt und Politiker (NSDAP)
 Christian Kuhlemann (1891–1964), deutscher Politiker (DP)
 Ernst Kuhlemann (1887–1959), deutscher Politiker (SPD)
 Frank-Michael Kuhlemann (* 1955), deutscher Historiker
Joachim Kuhlemann (* 1962), deutscher Geologe
 Johannes Theodor Kuhlemann (1891–1939), deutscher Journalist und Schriftsteller Kölscher Mundart
 Peter Kuhlemann (1913–2005), deutscher Zoologe und Naturschützer
 Max Kuhlemann (1857–1929), deutscher Chemiker, Fabrikant, Aufsichtsratsvorsitzender und Kommerzienrat

Siehe auch:
 Culemann
 Kulemann